La regione di Hadjer-Lamis è una regione del Ciad. Il capoluogo è Massakory.

Suddivisione amministrativa
La regione è divisa in 3 dipartimenti:

Note